Rachlau steht für:

 Rachlau (Kubschütz), ein Ortsteil von Kubschütz in Sachsen
 Rachlau (Wittichenau), ein Ortsteil von Wittichenau in Sachsen